Веретье — топоним.

Происхождение топонима раскрывает словарь В. Даля: 'Веретия,веретье, веретья, вереть ж. влад. перм. вят. тамб. волог.</small>, веретейка сиб. возвышенная, сухая, непоёмная гряда, среди болот или близ берега, образующая в разлив остров; гривка или релка в большом виде; незаливаемое место на пойме; релка, гряда, водопуск, сырт между двух соседних речек; по Каме, меженный речной берег, особ. крутой, место до которого доходит разлив: гряда, всегда сухая, вдоль поймыВеретия в словаре В.Даля.

Другое значение: веретье''' — грубая ткань из очёсков льна или конопли, употребляемая на подстилки, мешки и т. п.

Населённые пункты 

 Веретье — деревня в Сокольском районе Вологодской области.
 Веретье — деревня в Сямженском районе Вологодской области.
 Веретье — деревня в Череповецком районе Вологодской области.
 Веретье — село в Острогожском районе Воронежской области.
 Веретье — деревня в Бокситогорском районе Ленинградской области.
 Веретье — деревня в Волховском районе Ленинградской области.
 Веретье — деревня в Лужском районе Ленинградской области, вошла в состав деревни Песочный Мох.
 Веретье — деревня в Волотовском районе Новгородской области.
 Веретье — деревня в Новгородском районе Новгородской области.
 Веретье — деревня в Парфинском районе Новгородской области.
 Веретье — деревня в Солецком районе Новгородской области, Горское сельское поселение.
 Веретье — деревня в Солецком районе Новгородской области, Дубровское сельское поселение.
 Веретье — рабочий посёлок в Пермском крае, в 1932 году включен в состав г. Березники.
 Веретье — деревня в Бежаницком районе Псковской области.
 Веретье — деревня в Локнянском районе Псковской области.
 Веретье — деревня в Палкинском районе Псковской области.
 Веретье — деревня в Порховском районе Псковской области, Дубровенская волость, у д. Бахуни.
 Веретье — деревня в Порховском районе Псковской области, Дубровенская волость, у д. Зачеренье.
 Веретье — деревня в Порховскийом районе Псковской области, Полонская волость.
 Веретье — деревня в Порховском районе Псковской области, Туготинская волость.
 Веретье — село в Спасском районе Рязанской области.
 Веретье — деревня в Вышневолоцком районе Тверской области.
 Веретье — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Веретье — деревня в Суворовском районе Тульской области.
 Веретье — деревня в Рыбинском районе Ярославской области.

Другое 
 Веретье — военный аэродром в Псковской области.
 Веретье — археологическая культура.

См. также 
 Вялое Веретье
 Веретье Буховское
 Веретье Кировское
 Веретено

Примечания

Литература